Biblos – polskie wydawnictwo katolickie
 Biblos – japońskie wydawnictwo, obecnie Libre Publishing